Mioče est un toponyme qui peut désigner :
 Mioče, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Mioče, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje.